Pierre Laffitte kan syfta på:

* Pierre Laffitte (1823–1903), fransk filosof
 Pierre Laffitte (född 1925), fransk politiker